Soyuz (en cirílico: "Союз") significa en ruso "unión". Dependiendo del contexto, Soyuz puede referirse a:

 Programa Soyuz, originalmente programa espacial de vuelos tripulados soviético (ahora ruso).
 La nave Soyuz, usada en ese programa.
 El cohete Soyuz, utilizado para lanzar naves y otros.
 La Base Soyuz establecida por miembros de las expediciones soviéticas a la Antártida en Tierra de Mac. Robertson (la Antártida).
 Los Soyuz, un equipo de superhéroes rusos de DC Comics.
 La Soyuz Sovétskikh Sotsialistícheskikh Respublik, o Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).